Драфт НБА 1988 года прошёл 28 июня в «Фелт Форум» (Нью-Йорк, США). Относительно предыдущего года, этот драфт был сокращён с семи до трёх раундов. Под первым номером клубом «Лос-Анджелес Клипперс» был выбран Дэнни Мэннинг.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте 
Следующие игроки не были выбраны на драфте 1987 года, но, однако, позже играли в НБА.

См. также 
 Драфт расширения НБА 1988 года
 НБА в сезоне 1988/1989

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1988 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1988/1989
События 28 июня
Июнь 1988 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации